Ла́сковое может означать:
 Ласковое (Харьковская область) — посёлок в Лозовском районе Харьковской области.
 Ласковое (Запорожская область) — село в Токмакском районе Запорожской области.

См. также 
 Лагидное
 Ласково

Примечания